Севоян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Севоян, Кярам Рубенович (род. 1994) — украинский футболист, полузащитник.
 Севоян, Санасар Семёнович (1922—1962) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.